Георги Вангелов Япов, известен като Лъкалията, е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Япов е роден около 1860 година в неврокопското село Лъки, което тогава е в Османската империя, в семейството на хайдутина Вангел Япов. Присъединява се към ВМОРО и става член на революционния комитет в Лъки. Заподозрян от властите, в 1899 година става нелегален четник при Атанас Тешовски. Участва в много от акциите на ВМОРО в Неврокопско и Драмско. През март 1903 година е в четата на Гоце Делчев, която извършва атентата на железопътния мост над Ангиста. Участва в Илинденско-Преображенското въстание. Загива на 15 март 1905 година в бой с войска край Волак, Драмско, като последен прикрива четата.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Хора от област Благоевград
Починали във Волак